Ак-Чыраа — название населённых пунктов в России:

 Ак-Чыраа — село в Овюрском кожууне Тывы.
 Ак-Чыраа — местечко в Тес-Хемском кожууне Тывы.